Лос Седазос има више значења:

 Лос Седазос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Седазос (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику